Урош Лайовиц (; род. 4 июля 1944, Любляна) — словенский дирижёр и музыкальный педагог.

Биография 
Окончил Люблянскую музыкальную академию (1969), ученик Люциана Шкерьянца (композиция) и Данило Швары (дирижирование). Затем совершенствовал своё мастерство в Венской консерватории у Ханса Сваровски и в Моцартеуме у Бруно Мадерны.

В 1972—1978 гг. второй дирижёр, в 1978—1991 гг. главный дирижёр Оркестра Словенской филармонии, одновременно в 1979—1981 гг. возглавлял Загребский симфонический оркестр. В 1989—2001 гг. главный дирижёр камерного оркестра «Slovenicum». В 2001—2006 гг. руководил Белградским филармоническим оркестром.

С 1989 г. преподаёт в Венском университете музыки, с 1991 г. профессор. Среди его учеников, в частности, Кирилл Петренко.

Библиография 
 Uroš Lajovic: Beethoven – Die Bedeutung der semantischen Zeichen in seinen Symphonien, Вена: Холицер, 2022. ISBN 978-3-99094-031-0

Примечания 

Дирижёры Словении
Академические музыканты Словении
Родившиеся в 1944 году
Родившиеся 4 июля
Родившиеся в Любляне
Персоналии по алфавиту